Advocare 500 kan avse:

 Advocare 500 (Phoenix) – ett NASCAR Cup-race som kördes 2012-2013 på Phoenix International Raceway.
 Advocare 500 (Atlanta) – ett NASCAR Cup-race som kördes 2011-2013 på Atlanta Motor Speedway.